Стефано Олдани (); () — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 3-й Gran Premio dell'Arno (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Италии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Гран-при Рублиланда (юниоры) — Очковая классификация
 1-й — Этап 4
 2017
 1-й Mémorial Guido Zamperioli 
 1-й Targa Libero Ferrario 
 2-й Medaglia d'Oro Nino Ronco 
 3-й Grand Prix de la ville de Felino
 3-й Coppa d'Inverno
 6-й GP Capodarco
 2018
 1-й  Чемпион Италии — Индивидуальная гонка 
 1-й  Чемпион Италии — Командная гонка с раздельным стартом 
 2-й Coppa del Grano 
 3-й Freccia dei Vini
 5-й Trofeo PIVA
 2019
 2-й Gran Premio Industria e Commercio Artigianato Carnaghese
 5-й Istrian Spring Trophy — Генеральная классификация
 7-й Тур Венгрии — Генеральная классификация
 7-й Poreč Trophy

Примечания

Ссылки 
 Олдани, Стефано  на FirstCycling
 Олдани, Стефано  Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии